Osoby o tym nazwisku:
 Igor Kriuczkow – rosyjski kulturysta
 Nikołaj Kriuczkow – radziecki aktor filmowy
 Władimir Kriuczkow – radziecki polityk i funkcjonariusz służb specjalnych